Den mauretanska nationalsångens sångtext kommer från en 1800-talsdikt av Baba Ould Cheikh. Melodin skrevs av Tolia Nikiprowetzky, och den antogs som nationalsång år 1960, då Mauretanien blev självständigt.

Arabiska
كن للاله ناصرا وأنكر المناكرا
وكن مع الحق الذي يرضاك منك دائرا
ولا تعد نافعا سواه أو ضائرا
واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا
وكن لقوم احدثوا في أمره مهاجرا
قد موهوا بشبه واعتذروا معاذرا
وزعموا مزاعما وسودوا دفاترا
واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضرا
وأورثت أكابر بدعتها أصاغرا
وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مرا
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا

Externa länkar
 Anthem of Mauritania

Kultur i Mauretanien
Nationalsånger i Afrika